La Opinión est le nom de plusieurs journaux :
La Opinión, journal argentin ;
La Opinión, journal colombien ;
La Opinión, journal espagnol ;
La Opinión, journal américain.